Zelená vlna má více významů:

 zelená vlna – pojem z řízení dopravy
 Zelená vlna (film) – film
 Zelená vlna (pořad) – rozhlasový pořad, dopravní zpravodajství